Cáceres (Španjolska), španjolski grad, glavni grad istoimene provincije.
 Cáceres (pokrajina), španjolska provincija.
 Cáceres (Antioquia, Kolumbija), grad u departmanu Antioquia, Kolumbija.
 Cáceres (Mato Grosso, Brazil), brazilski grad u saveznoj državi Mato Grosso.